Выработка — слово, имеющее несколько значений:

В горном деле 
 Выработка — искусственно созданная полость, см. категорию Горные выработки.

В производстве 
 Выработка — производительность труда,  прямой показатель уровня продуктивности труда, его можно определить количеством качественной продукции, которую произвёл один работник за единицу времени труда. Этот показатель может определяться различными способами, в зависимости от того, какими единицами измеряли объём продукции и затрат труда (могут быть натуральные, стоимостные, трудовые и условно-натуральные единицы).

Примечания